Johann Adam Osiander ist der Name folgender Personen:
* Johann Adam Osiander (Theologe) (1622–1697), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Adam Osiander (Mediziner) (1659–1708), deutscher Mediziner
 Johann Adam Osiander (Philologe) (1701–1756), deutscher evangelischer Theologe und Philologe